

События 
 Консулы: Тит Герминий Коритинезан и Тит Вергиний Целиомонтан; народные трибуны: Авл Атерний, Луций Требоний Аспер и Спурий Тарпей Монтан Капитолин.
 448/447 — Афинский архонт-эпоним Филиск.
 Ок. 448 -— 446 — В Египте против Артаксеркса восстал знатный перс Багабухша. Восстание подавлено. Багабухша погиб. Его сын Зопир бежал в Грецию.

См. также

Примечания